Одиамбо (Odhiambo) — фамилия. Известные носители:

 Одиамбо, Джордж (род. 1992) — кенийский футболист, нападающий.
 Одиамбо, Питер (род. 1966) — кенийский боксёр.
 Одиамбо, Томас (1931—2003) — кенийский энтомолог и общественный деятель.
 Одиамбо, Фрэнк (род. 2002) — кенийский футболист, защитник.